Ferdinando Crivelli – architetto italiano
 Ferdinando Crivelli, meglio noto come Crivel – cantante italiano